Александра Рачич (* 1990) — сербська баскетболістка.
 Драгослав Рачич (1905—1945) — сербський четник під час Другої світової війни.
 Йован Рачич (* 1939) — югославський футболіст, виступав на позиції півзахисника за клуби «Олімпія» та «АЗ-67».
 Йосип Рачич (1865—1908) — хорватський живописець і графік. Один з творців хорватської школи живопису XX століття.
 Крешимир Рачич (1932—1994) — югославський хорватський легкоатлет, метальник молота.
 Марко Рачич (1920—2022) — словенський легкоатлет, учасник літніх Олімпійських ігор-1948. Представляв Югославію.
 Пуніша Рачич (1886—1944) — чорногорський політик, депутат югославського парламенту від Народної радикальної партії.
 Стеван Рачич (* 1984) — сербський футболіст, захисник «Напредака» (Крушевац).
 Урош Рачич (* 1988) — сербський футболіст, півзахисник іспанського клубу «Валенсія» і молодіжної збірної Сербії.
 Якша Рачич (1868—1943) — сербський політик; мер міста Спліт.